Existem pelo menos 3 classes de submarinos denominadas classe S:
 A classe S construída por escoceses de Greenock em 1914-1915 e transferidos para a Regia Marina italiana.
 A classe S dos Estados Unidos da América de 48 unidades construídas entre 1918 e 1920.
 A Classe S da Marinha Real Britânica de 63 embarcações construídas entre a década de 1930 e a seguinte. Três unidades desta classe transitaram para a Marinha Portuguesa.

Desambiguação

it:Classe S#Classi di sommergibili